BPI est un code qui peut désigner :
  ;
 Banco BPI, une banque portugaise importante cotée à Euronext-Lisbonne, selon le code ISIN.

BPI ou Bpi est un sigle qui peut désigner :
 Banque publique d'investissement (ou Bpifrance), une banque publique française destinée à aider les entreprises ;
 Bibliothèque publique d'information, une bibliothèque située dans le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à Paris en France ;
 BPI Group, un cabinet de conseil en ressources humaines et management ;
 British Phonographic Industry, une association commerciale britannique de l'industrie du disque ;
 BPI Awards, un trophée musical britannique ;
 Bank of the Philippine Islands, une banque des Philippines ;
 Beauté Prestige International, une filiale du groupe japonais Shiseido, qui regroupe les marques des parfums Jean Paul Gaultier, Issey Miyake et Narciso Rodriguez.

Abréviation